Het ATP-tennistoernooi van Delray Beach (officieel Delray Beach International Tennis Championships) van 2006 vond plaats van 30 januari tot en met 5 februari in de Amerikaanse plaats Delray Beach. Er werd gespeeld op een hardcourtbaan.

Geplaatste spelers

Toernooischema 

* opgave/walk-over

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Delray Beach
Delray Beach